Olavarría bezeichnet:

Orte
Olavarría, Stadt in der argentinischen Provinz Buenos Aires (Hauptort des gleichnamigen Partidos)
Fortín Olavarría, Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
Partido Olavarría, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires

Personen
Antonio de Olavarría (ca. 1745–1813), spanischer Militär
Arturo Olavarría (1900–1977), chilenischer Politiker
José Valentín de Olavarría (1801–1845), argentinischer Militär
Óscar Olavarría (1949–2000), chilenischer Schauspieler und Sänger